Schwensen ist der Familienname von:

 Kalle Schwensen (* 1953), Person aus dem Hamburger Rotlichtmilieu
 Laura Schwensen (* 1991), deutsche Ruderin